Alewtina Anatoljewna Tanygina (ros. Алевтина Анатольевна Таныгина; ur. 15 grudnia 1989) – rosyjska biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alewtina Tanygina pojawiła się w lutym 2007 roku podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Jace. Zdobyła tam złoty medal w biegu na 5 km techniką klasyczną, a w biegu na 7,5 km stylem dowolnym była siódma. Rok później wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajęła między innymi czwarte miejsce w sztafecie i dwunaste w biegu na 5 km klasykiem. Czwarte miejsce w sztafecie zajęła także na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku, a indywidualnie ponownie plasowała się w drugiej dziesiątce. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten w 2010 roku zdobyła srebrny medal na dystansie 10 km stylem klasycznym, przegrywając tylko z Finką Kerttu Niskanen.

W Pucharze Świata zadebiutowała 19 listopada 2011 roku w Sjusjøen, zajmując 51. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze punkty wywalczyła niedługo później, 27 listopada w Ruce, gdzie była piętnasta w biegu na 10 km klasykiem. W klasyfikacji generalnej sezonu 2011/2012 zajęła ostatecznie 80. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989